Station Bangor (Gwynedd), spoorwegstation in Wales.
 Station Bangor (Noord-Ierland), spoorwegstation in Bangor Noord-Ierland.
 Bangor Union Station, spoorwegstation in Bangor (Maine), Verenigde Staten.